Termin TACE ima više značenja.

 ADAM 17 endopeptidaza, enzim
 Transkatetarska arterijska hemoembolizacija, medicinska procedura
 Hlorotrianisen, lek